Tudhalija III. je bil kratkoživ kralj Novega hetitskega kraljestva (cesarstva), ki je vladal okoli leta 1344 pr. n. št.  (kratka kronologija). Verjetno je bil sin in naslednik Hatušilija II., vendar se nanj gleda kot na sina in naslednika Tudhalije II. Za Tudhalijo III. ni zanesljivo znano, ali je sploh vladal. Hetitska besedila ga omenjajo kot   "Tudhalija otrok" ali "Tudhalija mlajši". Ubila ga je skupina vojaških častnikov, med katerimi je bil njegov naslednik in zelo verjetno brat Šupiluliuma I.

Ime
S štetjem hetitskih vladarjev z imenom Tudhalija (in Hatušili) je nekaj težav. Tudhalija III. se običajno ne uvršča na sezname hetitskih kraljev, njegov oče pa se v sodobni literaturi pogosto šteje za Tudhalijo III.

Družina
Družinsko drevo

Vira

 Horst Klengel. Geschichte des hethitischen Reiches. Brill, Leiden/Boston/Köln 1998. str. 127ff. 
 Jörg Klinger. Die Hethiter. Beck, München 2007. str. 51–53, 97. ISBN 3-406-53625-5.

Hetitski kralji
Vladarji v 14. stoletju pr. n. št.
Umorjeni vladarji